Colocolo puede hacer referencia a: 

 Colocolo, nombre vernacular del felino salvaje del sur de Sudamérica Leopardus colocolo, también llamado gato colocolo. 
 (1973) Colocolo, asteroide del Cinturón de asteroides, descubierto el 18 de julio de 1968 por el astrónomo chileno Carlos Torres. 

 Colo Colo (desambiguación)